De DFB-Pokal 1984–1985 was de 42ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 31 augustus 1984 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 26 mei 1985 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Werner Föckler. Aan het toernooi deden 64 clubteams mee.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1984/85
2. Bundesliga 1984/85
Finale DFB-Pokal 1985

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1984/85